Tombolo ima više značenja:
 Tombolo (Luka)
 Tombolo (Padova)